Snetterton, un village situé en Angleterre dans le comté de Norfolk.
 Le circuit de Snetterton près de la ville de Norwich.